Brady Murray (né le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-américain qui évolue en position de centre.

Carrière 

Sélectionné par les Kings de Los Angeles lors du  du repêchage d'entrée dans la LNH 2003, le natif de Brandon dans le Manitoba (Canada) a disputé quatre matchs dans la Ligue nationale de hockey, inscrivant un but lors de la saison 2007-2008. C'est au cours de la saison 2007-2008 qu'il rentrait en Suisse, pays de son enfance, lorsque son père entraînait le EV Zoug, et signait au HC Lugano, avec lequel il joue depuis. En 2008-2009, il formait un duo très efficace avec le Norvégien Patrick Thoresen, permettant à Brady Murray de terminer meilleur buteur de la Ligue nationale A avec 26 buts durant la saison régulière.

Biographie 
Il est le fils du joueur et entraineur de hockey professionnel, Andy Murray .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2001-2002 || Shattuck-St. Mary's School || USHS
|| 60 || 5 || 92 || 150 || 50 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Silverbacks de Salmon Arm || LHCB
|| 59 || 42 || 59 || 101 || 30 || || || || || 
|-
| 2003-2004|| Fighting Sioux du Dakota du Nord  || NCAA
|| 37 || 19 || 27 || 46 || 32 || || || || ||  
|-
| 2004-2005 || Fighting Sioux du Dakota du Nord  || NCAA
|| 25 || 8 || 12 || 20 || 22 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 36 || 3 || 9 || 12 || 26 || 10 || 3 || 2 || 5 || 10 
|-
| 2006-2007 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 38 || 12 || 20 || 32 || 38 || 7 || 4 || 2 || 6 || 6  
|-
| 2007-2008 || Monarchs de Manchester || LAH
|| 58 || 14 || 13 || 27 || 50 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2007-2008 || Kings de Los Angeles || LNH
|| 4 || 1 || 0 || 1 || 6 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || HC Lugano || LNA
|| 36 || 26 || 15 || 41 || 26 || 7 || 1 || 2 || 3 || 0 
|-
| 2008-2009 || HC Lugano || LNA
|| 47 || 6 || 13 || 19 || 12 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2009-2010 || HC Lugano || LNA
|| 25 || 5 || 5 || 10 || 10 || 4 || 2 || 1 || 3 || 0 
|-
| 2011-2012 || HC Lugano || LNA
|| 23 || 6 || 9 || 15 || 12 || 6 || 3 || 2 || 5 || 6 
|-
| 2013-2014 || HC Lugano || LNA || 27 || 3 || 5 || 8 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2014-2015 || HC Lugano || LNA || 20 || 3 || 3 || 6 || 4 || - || - || - || -|| -
|-
| 2014-2015 || EHC Kloten || LNA || 8 || 1 || 0 || 1 || 0 || 3|| 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en août 1984
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Lugano
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Naissance à Brandon (Manitoba)